Александр Держа́вин:
 Державин, Александр Иванович (1902—1967) — советский агроном-растениевод.
 Державин, Александр Николаевич (1878—1963) — советский ихтиолог.
 Державин, Александр Николаевич (1857—1919) — русский геолог.
 Державин, Александр Сергеевич (1864—1933) — иерей, святой Русской православной церкви.